A Rádio Marinha FM é uma estação de rádio FM brasileira com sede em Corumbá, que opera na frequência de 105.9 MHz. Está situada na Rua Delamare, no centro de Corumbá. É integrante do Sistema Rádio Marinha (a sede está no Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM) em Brasília-DF) e transmite para Corumbá, Ladário, parte da região pantaneira e parte da Bolívia.

História
Apesar de a sede ser Corumbá, a emissora foi inaugurada em 22 de fevereiro de 2011 pelo Comando do 6º Distrito Naval, sediado em Ladário. O evento aconteceu na sede do Distrito e contou com a presença de autoridades civis e militares e os prefeitos de Ladário, José Antonio Assad e Faria e o então prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira. Por meio de videoconferência, o almirante-de-esquadra Júlio Soares de Moura Neto saudou a inauguração da primeira Rádio Marinha no país.

A unidade de Corumbá da Rádio Marinha foi a primeira da rede a ser inaugurada juntamente com a unidade de São Pedro da Aldeia-RJ e as outras estações em Manaus-AM (12 de julho de 2012) e Natal-RN (5 de fevereiro de 2013)

Programação 
Transmitida durante 24 horas por dia, é uma rádio com finalidade educativa, com programação musical possuindo perfil de baixo impacto. 
Permite ao ouvinte apreciar a programação sem que isso comprometa a condução de outras tarefas. 
Veicula spots e campanhas de informação, cultura, esporte, saúde, segurança e utilidade pública.

Noticiários diários 
 Maré de Notícias – 1ª edição (nacional, com notícias dos principais jornais matinais)
 Maré de Notícias – 2ª edição (nacional, com notícias dos principais portais)
 Maré de Notícias – edição local
 Mergulho Esportivo (nacional, notícias esportivas)
 Notícias da Marinha (nacional, notícias avulsas durante a programação, com duração de até 1 minuto)

Ligações externas 
 

Marinha (Corumbá)
Mídia de Corumbá
Estações de rádio fundadas em 2011